Savia – forma femminile del nome proprio di persona Savio
 Savia – altro nome della provincia romana della Pannonia Savia
 Savia – album di Mami Kawada del 2007
 Savia – genere botanico